Янчич — фамилия.

Известные носители:
 
 Янчич Владимир Владимирович — инженер-радиоэлектронник, сотрудник ЮФУ, авто ряда научных трудов.
 Янчич, Иван Фёдорович (1850—1878) — российский врач, доктор медицины.

Примечания